Władcy z dynastii Seleucydów, rządzący państwem leżącym na terenach Bliskiego i Środkowego Wschodu w trzech ostatnich stuleciach p.n.e.:
 Seleukos I Nikator
 Seleukos II Kallinikos
 Seleukos III Keraunos
 Seleukos IV Filopator

Astronom z Mezopotamii działający w II w. p.n.e.:
 Seleukos z Seleucji

oraz

 Seleukos – imię męskie

Zobacz też 
 Seleucydzi
 Seleucja
 Antioch
 Epoka hellenistyczna